Pure – gra komputerowa wydana w 2008 roku
 Pure – miejscowość we Francji
 Pure – trzeci album belgijskiej wokalistki Lary Fabian
 Pure – kanadyjski zespół indie rockowy

Zobacz też 

 purée